Gauci ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Victor Emmanuel Gauci (* 1952), australischer Geistlicher, Bischof von Darwin 
 Maxim Gauci (1774–1854), maltesischer Maler und Graphiker
 Miriam Gauci (* 1959), maltesische Opernsängerin
 Natalie Gauci (* 1981), australische Sängerin
 Reuben Gauci (* 1983), maltesischer Fußballspieler
 Stephen Gauci (* 1966), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist